Petrogale burbidgei of Warabi, een soort kangoeroe.
 Warabi (Saitama), een stad in de Japanse prefectuur Saitama.
 Warabi (plant), Japanse benaming van de Pteridium-plant. Warabi wordt ook vaak gebruikt voor de benaming van het meel dat wordt verkregen uit de wortels van de plant. Dit meel is een kostbaar ingrediënt uit de Japanse keuken.